Sezon Latvijas Virslīga rozegrany został na przełomie 2016 i 2017 roku jako 36. sezon rozgrywek o mistrzostwo Łotwy w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 7 drużyn. 

Obrońcą tytułu była drużyna HK Liepāja, która w finale poprzednich rozgrywek pokonała HK Kurbads.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 6 września 2016 roku, a zakończył 1 marca 2017 roku. Uczestniczyło w nim 7 drużyn, które rozegrały po 30 spotkań.

Legenda: 
       = Awans do rundy półfinałowej,       = Awans do rundy ćwierćfinałowej

Play-off 
Faza play-off w rozgrywkach łotewskiej ligi hokejowej w sezonie 2016/2017 rozpoczęła się 4 marca 2017 roku, a zakończyła 5 kwietnia 2017 roku. 2 najlepsze drużyny po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do półfinałów. Drużyny z miejsc 3–6 rozegrały ćwierćfinały do trzech zwycięstw. Drużyna, która zajmie wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego piątego meczu. Z tym, że zdobywca sezonu zasadniczego zawsze jest gospodarzem piątego meczu. Mecz finałowy rozgrywany jest do czterech zwycięstw – drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym jest gospodarzem ewentualnego siódmego meczu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Hokej na lodzie na Łotwie
2016 w hokeju na lodzie
2017 w hokeju na lodzie
2016 na Łotwie
2017 na Łotwie